Cette page présente le bilan saison par saison du Dundalk Football Club.

Bilan détaillé 
Le tableau ci-dessous propose le détail des résultats de Cork par saison. Dans l'ordre des colonnes, on trouve les années de la saison, le championnat auquel le club participe, les résultats en championnat, en Coupe d'Irlande, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe éventuellement, puis le nom et le nombre de buts marqués par le meilleur buteur du club lors du championnat. On trouve ensuite l'entraîneur puis l'affluence moyenne lors des rencontres à domicile.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
  Site officiel du club

Dundalk Football Club
Dundalk